Kokutai peut signifier en japonais :
  La politique nationale de l'Empire du Japon ;
  est le diminutif de  ;
 , le nom des groupes aériens dans la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , le temple de la Paix, dans la préfecture de Toyama.